Ябланка (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 281 житель (по переписи населения 1991 года — 459 жителей).

Демография 
В селе Ябланка, по переписи 2002 года проживал 231 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 42,9 лет (40,5 года у мужчин и 45,2 года у женщин). В селе есть 96 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,93.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Ябланка на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины